Tamia peut désigner :
 Tamia, un genre de petits mammifères rongeurs.
 Tamia (1947-), chanteuse française.
 Tamia (1975-), chanteuse et productrice canadienne.
 Montaña Tamia, volcan du centre de l'île de Lanzarote dans les îles Canaries

Homonymie de personnes